Ла Себоља има више значења:

 Ла Себоља (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Себоља, Аројо де лас Себољас (Веветла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Себоља (Сан Мартин де Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Себоља (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Себоља (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Себоља (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Себоља (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Себоља (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Себоља (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Себоља (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Себоља (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Себоља (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику